Luigi Marchesi désigne : 
 Luigi Marchesi (né le  à Milan - mort le  dans la même ville),  chanteur d’opéra italien.
 Luigi Marchesi (sculpteur) (né à Saltrio près de Milan le  – mort à  Saltrio, ), sculpteur néoclassique italien frère de Pompeo Marchesi.
 Luigi Marchesi artiste peintre contemporain dont l'atelier se situe au 4 Vicolo Lavandai, sul Naviglio Grande,  Milan.
 Luigi Marchesi, (Luigi Felice Marchesi) (né à Roccabianca,  - 1862),  peintre italien du .

Voir aussi